Tolga kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Tolga, Algeriet, Biskra,

Australien 

 Tolga, Queensland,

Norge 

 Tolga kommun, Hedmark fylke, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar